Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga der Frauen 2022/23 enthält alle Spielerinnen, die für die deutsche Schachbundesliga der Frauen 2022/23 gemeldet wurden.

Legende 
Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn; GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn; bei Spielerinnen ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß FIDE
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

SV Medizin Erfurt

Rodewischer Schachmiezen

Schachfreunde Deizisau

FC Bayern München

Hamburger SK

SV Hemer 1932

SG Solingen

TuRa Harksheide

SK Schwäbisch Hall

OSG Baden-Baden

SV Weißblau Allianz Leipzig

SC 1957 Bad Königshofen

Weblinks 
 Übersicht beim Deutschen Schachbund

Schachbundesliga der Frauen
Wikipedia:Liste
Schach 2022
Schach 2023